Dien steht für:

 Dien, Küstenfluss in Frankreich, Département Somme
 eine chemische Verbindung, die zwei Doppelbindungen aufweist, siehe Diene
 Diethylentriamin wird in Strukturformeln von Komplexen häufig mit dien abgekürzt

Dien ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Van Dien (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Raymonde Dien (1929–2022), französische kommunistische Friedensaktivistin

Siehe auch:

 Doudou Diène
 Điện Biên
 Điện Biên Phủ
 Din
 Schlacht um Điện Biên Phủ